La saison 1933-1934 de la Ligue d'Alger de Football Association, débuta le  et se conclut le . Il s'agit de la  des championnats.

Calendriers de la saison en Ligue d'Alger

Calendrier général de la saison 
 Calendrier général de la Ligue d'Alger de Football Association pour la saison 1933-1934

Calendrier de la Division Honneur 
 Clubs de la Division Honneur:
La Division Honneur représente le plus haut niveau de la Ligue d'Alger de Football Association, l'équivalent de l'élite pour cette ligue. Elle est constituée de huit clubs qui s'affrontent à la fois pour le titre de "Champion de la Division Honneur" et celui de "Champion d'Alger", puisqu'il s'agit du plus haut degré.

Les clubs qui la constituent sont :

L'ASB: Association Sportive Boufarik.
L'ASSE: Association sportive saint-eugénoise.
Le FCB: Football Club Blida.
Le GSA: Gallia Sport d'Alger.
Le RCMC: Racing Club Maison-Carrée.
Le USOM: Union Sportive Ouest Mitidja.
Le FCB: Football Club Blidéen.
L'OHD: Olympique Hussein-Dey.

 Calendrier de la Ligue d'Alger pour la Division Honneur

Calendriers de la Première Division 
Les clubs qui la constituent sont :

Le MCA: Mouloudia Club Alger.
L'USB: Union Sportive Blida.
Le SA: Stade Algérois.
Le RASA: Racing Association Sports Algéroise.
L'ASCBH: Association Sportive de Castiglione-Bouharoun.
L'OM: Olympique de Marengo.
L'ASM: Association sportive Montpensier.
Le SCUEB: Sporting Club Union El Biar.
L'USFE: Union Sportive de Fort-de-l'eau.
Le GSO: Groupe Sportif d'Orléansville. 

 Calendrier de la Ligue d'Alger pour la Première Division

Calendriers de la Deuxième Division 
Le FCK: Football Club Kouba.
L'ESZ: Étoile Sportive Zéraldéenne.
L'ASD: Association Sportive Dellys.
L'USOA: Union Sportive Oued-El-Alleug.
Le RSA: Red Star Algérois.
Le SCM: Sporting Club Ménervillois.
L'USA: Union Sportive Algérois.
L'OA: Olympique Affrevillois.
Le SCA: Sporting Club Algérois.
Le FCA: Football Club Arbéen.

Calendriers de la Troisième Division 

 Calendrier  div. Groupe A:
Le SCM: Sporting Club Médéen.
L'USMB: Union Sportive Musulmane Blida.
L'ASD: Association Sportive Douéra.
L'USK:  Union Sportive de Koléa.
L'ASSB: Association Sportive Saoula-Birkhadem.
L'ASA: Association Sportive de l'Agha.

 Calendrier  div. Groupe B:
L'OTO: Olympique de Tizi-Ouzou.
Le CS: Courbet Sports.
L'AO: Alger Olympique.
L'ASTA: Association Sportive du Trèfle Algérois.
Le JSII: Jeunesse Sportive Issersville-les-Issers.
L'OR: Olympique Rouibéen.

 Calendrier  div. Groupe C:
L'OPP: Olympique Pointe-Pescade.
Le RVS: Rampe Vallée Sportive.
L'ASPTT: Association Sportive des Postes et Télégraphes Téléphones d'Alger.
L'ASG: Association Sportive de Ghrib.
Le SCBO: Sporting Club Bab-el-Oued.
L'JSR: Jeunesse Sportive Robertsau.

 Calendrier  div. Groupe D:
L'ALJPBO: Alger-la-Blanche Joyeuse Pensée Olympique.
Le CAP: Club Athlétique Paté.
Le JSS: Jeunesse Sportive Socialiste.
L'OMR: Olympique Montplaisir-Ruisseau.
L'ASL: Association Sportive Lebon.
Le JSSE: Jeunesse Sportive Saint-Eugénoise.

Résultats finaux

Palmarès de la Division Honneur 

Le FCB conserve sa place en honneur en battant le GSO en match barrage.

Palmarès de la Première Division 

Source  Classement

Palmarès de la Deuxième Division

Palmarès de la Troisième Division 
Groupe A

Groupe B

Groupe C

Groupe D

Compétitions de Jeunes

Championnats Juniors

Championnats Cadets

Championnat Minimes

Concours 

 Concours Jeune Footballeur

 Concours Plus Jeune Footballeur

Performances en compétitions africaines

Les clubs en Championnat d'Afrique du Nord

Les clubs en Coupe d'Afrique du Nord

Bilan de la saison 
Division d'Honneur
Equipes premières : RU Alger
Equipes deuxième : AS Saint-Eugène
Equipes troisième : AS Boufarik
Equipes quatrième : AS Saint-Eugène
Première Division
Equipes premières : GS Orléansville
Equipes deuxième : US Blida
Equipes troisième : Olympique de Marengo
Equipes quatrième : Stade Algérois
Deuxième Division
Equipes premières: Red Star Algérois
Equipes deuxième: AS Dellys
Equipes troisième : Red Star Algérois 
Troisième Division
Equipes premières: SC Médéa
Equipes deuxième:

Articles connexes 
 Championnat d'Afrique du Nord de football 1933-1934
 Coupe d'Afrique du Nord de football 1933-1934
 Ligue d'Alger de Football Association

Notes et références 
Références

Notes

Sources

Liens externes 
 Ligue d'Alger sur RSSSF

Ligue d'Alger de Football Association
Algérie
Algérie